Лос Гомез има више значења:

 Лос Гомез (Зарагоза), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Гомез (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Гомез (Гомез Фаријас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Гомез (Нуево Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Гомез (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Гомез, Ла Естансија (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Гомез (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Гомез, Гранха ла Колеада (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Гомез (Баиа де Бандерас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Гомез (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Гомез (Аподака), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Гомез (Матијас Ромеро Авендањо), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Гомез (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Гомез (Соледад де Грасијано Санчез), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лос Гомез (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Лос Гомез (Абасоло), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Гомез (Мигел Алеман), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Гомез (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Гомез (Уајакокотла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Гомез (Хесус Каранза), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Гомез (Теколутла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Гомез (Зентла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику